Il doppio del torneo di tennis Slovak Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Luxa e Radek Štěpánek che hanno battuto in finale František Čermák e Ota Fukárek 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Chris Haggard (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (primo turno)

 Petr Luxa /  Radek Štěpánek (Campioni)
 František Čermák /  Ota Fukárek (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2001